#СЕТКА. Хищники против ПОРНОкопытных — книга украинской журналистки Светланы Крюковой, выпущенная в 2019 году киевским издательством Brand Book Publishing, посвященная украинским политическим процессам.

Описание 

Изданием книги Светланы Крюковой занималось киевское издательство книжного продюсера Алены Лазутиной Brand Book Publishing, издана на русском языке. Книга имеет 244 страницы, она издана в твердом переплете форматом 135 х 205 х 19 мм.

Это художественный роман, посвященный украинским политическим процессам, о технологии подкупа избирателей, описанной на фоне реальной истории промежуточных выборов народного депутата Украины на 205 избирательном округе в Чернигове летом 2015 года.

По словам автора, в книге рассказывается «история украинской политики за последние пять лет. Политики, олигархи, политологи, журналисты сошлись в схватке на маленьком пятачке старого провинциального города, где происходят внеплановые выборы, и куда все угодили как в сети».

Презентация книги состоялась 14 марта 2019 года в день, когда президент Украины Пётр Порошенко поехал в Чернигов в рамках предвыборного агитационного тура перед президентскими выборами.

Реакция критики 

Книга Светланы Крюковой собрала множество отзывов и рецензий от украинских политиков, журналистов и политтехнологов. Главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва  отмечает, что «центральный сюжет книги – это описание схемы по подкупу избирателей под условным названием Сетка. Она существует в Украине давно – еще с середины 2000-х. Применялась она и на выборах в Чернигове, обеспечив победу провластного кандидата. А сейчас, накануне выборов президента, власти хотят ею опутать всю страну. Чтобы просто купить себе победу. И книга Светланы – это предупреждение всем нам о том, что 31 марта будут не просто очередные выборы главы государства. Это будет настоящий цивилизационный выбор, когда и должно решиться кто победит – Сетка или Украина». 

Один из героев книги, экс-глава партии «УКРОП» Геннадий Корбан, прокомментировал в иронической форме: «сначала она впрыгнула в багажник, под видом репортера.Потом сказала, что напишет книгу. Три года кота за яйца тянула. Думал, опять обмахнула. Потом написала. И еще издала в разгар выборов, ну типа бесстрашная. В довесок – издательшу выбрала, такую же, оторванную. Славы хотят, скандальной. Чтоб прилетели 500 альфовцев на голубом вертолете. Одним словом, я как человек бывалый – заранее все отрицаю».

Народный депутат Верховной рады Украины 7-го и 8-го созыва Александр Онищенко сравнил книгу Светланы Крюковой со своим бестселлером «Петр Пятый» о коррупции президента Порошенко.

Свою рецензию на книгу оставил также украинский блогер и бизнесмен, ставший впоследствии народным депутатом Верховной рады Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа», Максим Бужанский: «Сетка, это не про выборы. Не про выборы через неделю, не про выборы на 205 округе, в Чернигове. Это про нас. Про то, как однажды наступает момент, и завтра уже не такое, как вчера. Щёлкнуло что то, без войны, без катастроф, без трагедий. Просто пролезла, получилась банальность. И стала правилом. А против правил не попрешь. Иллюзии рухнули. Рухнули иллюзии Корбана о том, что Систему можно обыграть несистемно. Рухнули иллюзии многих о том, что Саакашвили не шут на подтанцовке, но человек, которого не вызовешь свистом, и не отправишь агитировать за Альхена с ямочками на пухлых щеках. Иллюзии о том, что Майдан сделал невозможным то, что было возможным раньше».

Последствия 

21 марта 2019 года стало известно о том, что все банковские счета издателя книги «Сетка» книжного продюсера Елены Лазуткиной, арестованы в ПриватБанке и monobank.

Примечания 

Книги по алфавиту
Книги 2019 года
Литературные произведения на русском языке